

Pessoas 
 Faye Dunaway
 Faye Livingstone
 Faye Wong

Localidades 
 Faye (Loir-et-Cher)

Desambiguação